Всесвітня боксерська суперсерія (, скор. WBSS) — професійний боксерський турнір, заснований у березні 2017 року німецьким промоутером Кале Заурлендом і його американським колегою Річардом Шафером. Турнір планували проводити щорічно.

Результати. 1-й сезон 
Жеребкування відбулося 8 липня 2017 року в Монако.

Друга середня вага 

*Юрген Бремер залишив півфінал через проблеми зі здоров'ям, його замінив Нікі Голскен

Перша важка вага

Результати. 2-й сезон 
9 травня 2018 року були представлені дві категорії з трьох анонсованих.

22 серпня була оголошена третя категорія — перша важка.

Легша вага 

*Золтан Тете залишив півфінал через травму, його замінив Стефон Янг

Перша напівсередня вага

Перша важка вага

Переможці титулу Мухамеда Алі

Нагороди 
WBC планує нагородити чемпіонів пам'ятним Діамантовим титулом. Крім того, переможці турніру отримають титул Мухаммеда Алі.

Після закінчення 1 сезону переможці турніру володіли поясами:
 у другій середній вазі — WBA Super та WBC Diamond.
 у першій важкій вазі — WBO, IBF, WBC та WBA Super.
Після закінчення 2 сезону переможці володіли поясами:
 у легшій вазі - WBA Super, IBF.
 у першій напівсередній вазі - WBA Super, IBF, WBC Diamond.
 у першій важкій вазі — IBF.

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт 

Бокс
Змагання з боксу
2017 у боксі
2018 у боксі
2019 у боксі
2020 у боксі